

Geografia
 Guffey – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Colorado

Persone
 Burnett Guffey – direttore della fotografia statunitense
 Cary Guffey – attore statunitense
 James Guffey – ex wrestler statunitense